Johannes Merkel kan syfta på flera personer:

* Johannes Merkel (1798–1879), tysk textilfabrikant
 Johannes Merkel (1819–1861), tysk rättshistoriker
 Johannes Merkel (1852–1909), tysk rättshistoriker